Platanos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plátanos (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Plátanos (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Ileías, 
 Plátanos (ort i Grekland, Kreta), Nomós Chaniás, 
 Plátanos (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Plátanos (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas), 
 Plátanos (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 
 Plátanos (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ioannínon), 

Robotskapade Greklandförgreningar